Комиссар Де Лука () — итальянский телесериал, выпущенный в 2008 году и транслируемый Rai 1. В главной роли — Алессандро Прециози.

Сюжет 
Охватывая период с 1938 по 1948 год в Болонье, сериал сосредотачивается на вице-комиссаре (vice commissario) Ахилле де Лука () и разворачивается с пика фашистской эры в Италии до послевоенного периода. Лихой и привлекательный для женщин Де Лука изображен как честный, решительный и принципиальный полицейский, работающий в коррумпированной и политически заряженной среде. Хотя он озабочен только правдой и справедливостью, но не общей ситуацией в стране, ему удается избегать чьей-либо стороны.

Примечания

Ссылки 
 Описание телесериала
 Комиссар Де Лука на IMDb
 Комиссар Де Лука на BBC

Телесериалы Италии
Телесериалы 2008 года